Ел Тексано има више значења:

 Ел Тексано (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тексано (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тексано (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тексано (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тексано (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тексано (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тексано, Пењитас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тексано (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тексано (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тексано (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тексано (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тексано (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тексано (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексано (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тексано, Ел Којол (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику